Качур — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Качур, Вадим Николаевич (род. 1940) — советский гребец на байдарке, заслуженный тренер СССР по гребле на байдарках и каноэ.
 
 Качур, Владимир Михайлович (1930—1974) — советский футболист.
 Качур, Павел Степанович (род. 1953) — украинский государственный и политический деятель.
 Качур, Руслан Анатольевич (род. 1982) — украинский футболист, нападающий. См. также 
 
 Качуро